Андерсон: — назва декількох округів у США

 Андерсон (округ, Канзас)
 Андерсон (округ, Кентуккі)
 Андерсон (округ, Південна Кароліна)
 Андерсон (округ, Теннессі)
 Андерсон (округ, Техас)